SC Freiburg (celým názvem: Sport-Club Freiburg) je německý fotbalový klub, který sídlí v bádensko-württemberském městě Freiburg im Breisgau. Založen byl v roce 1904 pod názvem Freiburger FV 04. Svůj současný název nese od roku 1952. Od sezóny 2016/17 působí v Bundeslize, německé nejvyšší fotbalové soutěži. Své domácí zápasy odehrává na stadionu Schwarzwald-Stadion s kapacitou 24 000 diváků.

V ročníku 2013/14 se představil po vydařené sezóně v německé Bundeslize v základní skupině Evropské ligy 2013/14, kde vedle českého týmu FC Slovan Liberec narazil i na portugalský GD Estoril Praia a španělskou Sevillu. Ve skupině skončil se ziskem 6 bodů na třetím místě a do jarních vyřazovacích bojů nepostoupil, přičemž naději na postup ztratil v posledním utkání skupiny domácí prohrou 0:2 se Sevillou. Ve skupině hrála za tým i trojice českých hráčů Vladimír Darida, Pavel Krmaš a Václav Pilař.

Historické názvy 
Zdroj: 

 1904 – Freiburger FV 04 (Freiburger Fußballverein 04)
 1909 – SV Freiburg 04 (Sportverein Freiburg 04)
 1912 – fúze s FC Union Freiburg ⇒ SC Freiburg (Sport-Club Freiburg)
 1945 – zánik
 1945 – obnovena činnost pod názvem VfL Freiburg (Verein für Leibesübungen Freiburg)
 1952 – SC Freiburg (Sport-Club Freiburg)

Získané trofeje 
 Südbadischer Pokal ( 3× )
 1974/75, 1977/78, 2000/01‡ (‡ = ročník vyhrál rezervní tým)

Umístění v jednotlivých sezonách 
Stručný přehled

Zdroj: 

 1933–1934: Gauliga Baden-Süd
 1939–1940: Gauliga Baden-Südbaden Freiburg
 1940–1941: Bezirksliga Baden
 1941–1942: Gauliga Baden-Süd
 1942–1943: Bezirksliga Baden
 1943–1944: Gauliga Baden-Süd
 1945–1946: Fußball-Oberliga Südwest West
 1946–1950: Fußball-Oberliga Südwest Süd
 1951–1978: 1. Amateurliga Südbaden
 1978–1981: 2. Fußball-Bundesliga Süd
 1981–1991: 2. Fußball-Bundesliga
 1991–1992: 2. Fußball-Bundesliga Süd
 1992–1993: 2. Fußball-Bundesliga
 1993–1997: Fußball-Bundesliga
 1997–1998: 2. Fußball-Bundesliga
 1998–2002: Fußball-Bundesliga
 2002–2003: 2. Fußball-Bundesliga
 2003–2005: Fußball-Bundesliga
 2005–2009: 2. Fußball-Bundesliga
 2009–2015: Fußball-Bundesliga
 2015–2016: 2. Fußball-Bundesliga
 2016– : Fußball-Bundesliga

Jednotlivé ročníky

Zdroj: 

Legenda: Z – zápasy, V – výhry, R – remízy, P – porážky, VG – vstřelené góly, OG – obdržené góly, +/- – rozdíl skóre, B – body, zlaté podbarvení – 1. místo, stříbrné podbarvení – 2. místo, bronzové podbarvení – 3. místo, červené podbarvení – sestup, zelené podbarvení – postup, fialové podbarvení – reorganizace, změna skupiny či soutěže

Účast v evropských pohárech

SC Freiburg II 
SC Freiburg II, dříve znám také pod názvem SC Freiburg Amateure, je rezervním týmem Freiburgu. Největšího úspěchu dosáhl v sezóně 2013/14, kdy se v Regionallize (4. nejvyšší soutěž) umístil na 2. místě.

Umístění v jednotlivých sezonách 
Stručný přehled

Zdroj: 

 1993–1994: Landesliga Südbaden – sk. ?
 1994–1998: Verbandsliga Südbaden
 1998–2008: Fußball-Oberliga Baden-Württemberg
 2008–2012: Fußball-Regionalliga Süd
 2012–2016: Fußball-Regionalliga Südwest
 2016–2017: Fußball-Oberliga Baden-Württemberg
 2017– : Fußball-Regionalliga Südwest

Jednotlivé ročníky

Zdroj: 

Legenda: Z – zápasy, V – výhry, R – remízy, P – porážky, VG – vstřelené góly, OG – obdržené góly, +/- – rozdíl skóre, B – body, červené podbarvení – sestup, zelené podbarvení – postup, fialové podbarvení – reorganizace, změna skupiny či soutěže

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
    
 Profil klubu na EuroFotbal.cz 
 Profil klubu  na Weltfussballarchiv.com 

 
Německé fotbalové kluby
Fotbalové kluby založené v roce 1904
Sportovní kluby v Bádensku-Württembersku
Sport ve Freiburgu im Breisgau